Кривандино может означать:
 Кривандино — станция Казанского направления Московской железной дороги;
 Кривандино — село, административный центр сельского поселения Кривандинское Шатурского муниципального района Московской области;
 Кривандино — деревня в Великолукском районе Псковской области;
 Кривандино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области;
 Кривандино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.